Conferentie van Berlijn is de aanduiding voor:

De Koloniale Conferentie van Berlijn in 1884-1885;
De Conferentie van Berlijn (Potsdam) in 1945;
De Conferentie van Berlijn (1954).